CLO, sigle composé des trois lettres C, L et O, peut faire référence à :
 Conselh de la Lenga Occitana (en français, Conseil de la langue occitane) ;
 Cahiers de littérature orale, une revue de sciences humaines ;
 concentration limite en oxygène, une propriété chimique d'une substance indiquant sa limite d'inflammabilité.

CLO est aussi un code qui peut faire référence à :
 Aéroport international Alfonso-Bonilla-Aragón, à Cali, en Colombie, selon la liste des codes AITA des aéroports.

 
Code